The Last Ship – romanzo del 1988 di William Brinkley
The Last Ship – serie televisiva statunitense del 2014 basata sul romanzo
The Last Ship – album del 2013 di Sting
The Last Ship – musical del 2014 con testi e musiche di Sting